Yeşim ist ein türkischer weiblicher Vorname arabischer Herkunft mit der Bedeutung „Jade“.

Namensträgerinnen 

 Yeşim Salkım (* 1968), türkische Sängerin und Schauspielerin
 Yeşim Ustaoğlu (* 1960), türkische Filmregisseurin

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname
Türkischer Personenname